Маніпурі — народ в Індії.
 Маніпурі — мова народу маніпурі.
 Маніпурі — один з танців у Індії.